Barbosa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barbosa, Brasilien, 
 Barbosa (kommun i Brasilien),

Colombia 

 Barbosa kommun, Antioquia, 
 Barbosa, Antioquia, 
 Barbosa kommun, Santander, 
 Barbosa, Santander,

Mexiko 

 Barbosa, Mexiko, Tamaulipas, Hidalgo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar